Pablo Soto es un nombre de varón que puede hacer referencia a: 

Pablo Soto Bravo (1979), político español.
Pablo Soto Solis (1995), futbolista chileno.
Pablo Soto Soto (1995), futbolista chileno.